Johann Willemer ist der Name folgender Personen:

* Johann Jakob Willemer (1760–1838), deutscher Bankier, Schriftsteller und Politiker
 Johann Ludwig Willemer (1727–1767), deutscher Bankier